Zawody Pucharu Świata w biathlonie w Le Grand-Bornand były trzecimi w sezonie 2022/2023 w tej dyscyplinie sportu. Konkurencje rozgrywane były w dniach 8–11 grudnia 2022. Rywalizacja odbywała się w sprincie, biegu pościgowym oraz biegu masowym.

Program zawodów

Podium

Mężczyźni

Kobiety

Wyniki

Sprint mężczyzn

Sprint kobiet

Bieg pościgowy mężczyzn

Bieg pościgowy kobiet

Bieg masowy mężczyzn

Bieg masowy kobiet

Bibliografia 
 

Puchar Świata w biathlonie 2022/2023
2022 we Francji
Biathlon we Francji